Antistrophe est un ancien synonyme de contrepèterie.
 L'antistrophe est, avec la strophe et l'épode, une des trois parties composant les odes et les chants du chœur de la tragédie grecque.
 Antistrophe est un genre de plantes dicotylédones appartenant à la famille des Myrsinacées